OOo4Kids est une suite bureautique libre, gratuite et multiplateforme qui s'adresse en particulier aux élèves de l'école primaire, voire du collège.

La suite est développée à partir du code source d'OpenOffice.org, placé lui-même sous GNU LGPL 3. Ensuite, l'ergonomie du logiciel est adaptée au niveau de connaissance des élèves pour le rendre plus accessible ; les fonctionnalités utilisant Java et Basic sont ainsi désactivées pour rendre la suite plus légère.

L'application est multiplateforme (Windows, Mac OS X et GNU/Linux) et elle est actuellement traduite en dix-huit langues.

Historique

Origine du projet 

Le projet OOo4Kids est né dans le cadre de la partie francophone du projet OpenOffice.org Éducation. OOo4kids est basé sur le code source d'OpenOffice.org. Il est né de la volonté de plusieurs professeurs de disposer d'une suite bureautique allégée et davantage orientée vers un modèle éducatif. En effet, pour ne citer que l'exemple du tableur, ce n'est pas à proprement parler un logiciel éducatif. Les enseignants qui l'utilisent détournent l'usage d'un outil à la base conçu pour des calculs financiers et comptables. Ainsi le besoin d'un tableur à vocation pédagogique existait depuis longtemps (cf. VisiCalc). Cet exemple est généralisable aux autres composantes d'une suite bureautique. OOo4kids entend répondre à ces demandes. Le projet accepte les contributions annexes et les projets d'étudiants.

Pour orienter son développement, le projet recueille un maximum d'avis de professionnels de l'éducation pour créer une suite bureautique répondant à leurs demandes. Une association, EducOOo, dédiée au support de ce développement et à l'accompagnement des utilisateurs, a été créée.

Composants de l'application 

Comme OpenOffice.org, la suite bureautique comprend plusieurs modules. Le module Base (base de données) a été supprimé ainsi que Java.

Dans OOo4kids l'interface utilisateur dépend de son niveau. Ce réglage est effectué par le professeur via les préférences du logiciel, ou par l'utilisateur via une entrée de menu. Ainsi un élève débutant aura une interface minimale. Un expert aura l'interface complète analogue à celle d'OpenOffice.org.

Pour améliorer l'adaptation d'OOo4Kids aux besoins des enfants de 7 à 12 ans, des fontes libres (sous licence OFL) ont été ajoutées : il s'agit dans un premier temps des fontes Ecolier court, Ecolier court avec lignes, et Andika Regular Basic.

Start Center 

L'écran d'accueil de l'application permet de démarrer les activités les plus courantes de la suite. Pour aider les enfants à commencer une activité, le rôle de l'application survolée par le curseur de la souris fait apparaître une brève description de l'activité.

Writer 

Le module de traitement de texte d'OOo4Kids est basé sur le module Writer d'OpenOffice.org. L'accent est mis sur l'accessibilité des fonctionnalités les plus courantes.

L’interface utilisateur dépend de son niveau : un réglage est effectué par le professeur via les préférences du logiciel. Ainsi un élève débutant aura une interface minimale, un expert aura l’interface complète analogue à celle d’OpenOffice.org.
Pour éviter tout déréglage intempestif, il est possible d’assurer une protection par mot de passe.

Les enseignants demandaient que des fontes adaptées aux enfants soient livrées avec OOo4Kids. Il comprend maintenant de véritables trouvailles comme des polices d’écritures cursives idéales pour l’apprentissage de la lecture et même une fonte destinée à aider les personnes dyslexiques.

Calc 

Le module tableur d'OOo4Kids est basé sur le module Calc d'OpenOffice.org. Ses fonctionnalités sont restreintes à ce qu'utiliserait un élève de primaire voire de collège afin d'en simplifier l'interface. Seuls les boutons utiles directement par un élève ont été conservés.

Le document tableur d'OOo4kids contient 256 lignes (au lieu de  pour Calc) pour 64 colonnes et ne comporte qu'une feuille de calcul par défaut (au lieu de 3)

Suivant le niveau de l'utilisateur, la liste des fonctions mathématiques accessibles varie. Ceci est réglable dans les préférences du logiciel par le professeur. Dans OOo4kids Calc, toutes les fonctions sont présentes et utilisables, mais ne sont pas forcément visibles dans la liste proposée par l'assistant "fonctions" :
 avec le niveau débutant, seules quelques fonctions apparaîtront dans cette liste. Il s'agit des fonctions MAX MIN MOD MOYENNE PI PRODUIT SOMME
 avec le niveau moyen, une trentaine de fonctions apparaîtront ;
 avec le niveau expert, toutes les fonctions sont visibles dans la liste.

Impress 

Mode annotations

En collaboration avec les élèves de l'École centrale de Nantes, une fonctionnalité a été écrite pour OpenOffice.org, et améliorée dans OOo4Kids: il s'agit du mode annotation. La fonctionnalité permet simplement, lors d'une présentation, et à l'aide du menu contextuel (clic-droit avec la souris), de choisir parmi les modes stylo ou gomme.

Choix possibles pour le  :

 écrire : permet d'annoter la présentation avec le stylo;
 modifier la couleur du stylo ;
 modifier la largeur du trait du crayon, parmi 5 choix, allant de très fin à très large ;

Choix possibles pour le  :

 gommage simple : permet de gommer tout ou partie des annotations;
 modifier la taille de la gomme, parmi 5 choix, allant de très fin à très large.

La fonctionnalité va être améliorée prochainement, avec des nouvelles possibilités, et des corrections de bugs (dans une version 1.x d'OOo4Kids)

Développement d'OOo4kids

Aspects techniques 

OOo4Kids est basée sur le code source d'OpenOffice.org :

 La version 1.3 (version stable actuelle, révision svn 1480) est une évolution de la version 1.2
 La version 1.2 (version stable actuelle, révision svn 1205) est basée sur le milestone OOO320_m10 et une partie du code de la version DEV300_m93 (en particulier le bridge pour Linux ARM)
 La version 1.1 (révision svn 963) est basée sur le milestone OOO320_m10
 La version 1.0 (révision svn 874) est basée sur le milestone OOO320_m10
 La future version de développement sera basée sur la branche de développement DEV300

Ce code source est disponible, et peut être téléchargé via la forge d'Adullact et contient de nombreuses adaptations pour une utilisation en contexte éducatif.

Le binaire compilé d'OOo4kids est plus léger que celui d'OpenOffice.org. Pour ne citer qu'une plate-forme, la version Windows d'OOo4Kids fait  (contre environ 400 pour OpenOffice.org, tandis que la version portable d'OOo4Kids fait  (contre environ  pour OpenOffice.org Portable).

Le code source d'OOo4Kids seul est quasiment identique à celui d'OpenOffice.org. Les différences essentielles sont :
 une partie non négligeable du code d'OpenOffice.org (comme Base, Java…) n'est ni compilée ni intégrée dans l'application finale. La contrainte que s'imposent les développeurs est de garder la compatibilité avec le code source d'OpenOffice.org
 une soixantaine de modules (sur les deux-cents que compte le code d'OpenOffice.org) ont été modifiés pour soit ne pas être utilisés, soit inclure toutes les adaptations pédagogiques ajoutées.
 l'ajout de fonctionnalités fait l'objet d'une description détaillée tant à l'attention des utilisateurs que des étudiants participant au développement (dans le cadre de projets intégrés à leur cursus), ou simplement étudiant le code source.

Port sur le XO 

OOo4Kids profite d'une version de laboratoire disponible sur le XO, ordinateur portable soutenu par la fondation OLPC et son système d'exploitation Sugar, développé par le SugarLabs. Bien que ne répondant pas encore à toutes les exigences pour faire de lui une activité du XO à part entière, OOo4Kids a déjà des bases solides dans ce sens (répertoire d'installation spécialement réorganisé, modification des propriétés X de la fenêtre). Cette version est disponible sous la forme d'une archive.xo en français + anglais + espagnol. Le logiciel fonctionne correctement, même si quelques ajustement seront encore nécessaire (taille globale, amélioration interface utilisateur et optimisation de la taille des contrôles, performances toujours à améliorer…)

Inclus dans plusieurs distributions GNU/Linux 

ASRI Edu
Emmabuntüs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
OpenOffice.org

Liens externes 

Site officiel de l'association EducOOo
OOo4Kids passe en 1.5

Suite bureautique
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Linux